Florin Cernat (Galaţi, 10 de Março de 1980) é um futebolista romeno.

Títulos 
  Dínamo Bucareste
 Copa da Roménia: 2000/01

  Dínamo de Kiev
 Campeonato Ucraniano: 2002/03, 2003/04 e 2006/07
 Copa da Ucrânia: 2002/03, 2004/05, 2005/06 e 2006/07
 Supercopa da Ucrânia: 2004, 2006 e 2007

 Hajduk Split
 Copa da Croácia: 2009/10

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do Oţelul Galaţi
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Futebolistas do HNK Hajduk Split